Plaats in Indonesië
 Watubonang (Tawangsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Watubonang (Badegan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java